En febrero de 2014 Aypheros lanza su álbum titulado "Ascendet Novissima TUA". Ascendet Novissima TUA, que significa "Ascender hacia tu última muerte". Interpretando el concepto donde el humano se aferra a la muerte para conocer así mismo la variedad de posibilidades que se le manifiestan ante los distintos procesos mágicos de la vida. Señalando que la muerte es la mejor consejera y la oscuridad espejo de lo más profundo del alma.

Se muestra en publicados y entrevistas, que el sonido del disco es puro, interfiriendo poco con el estilo más moderno llevándolo a una buena aceptación para el público en general. La temática de las letras está basada en el individualismo, la misantropía y ocultismo.

Lista de canciones

Créditos

CD 
Aypheros:
 Jorge "Haizum" Pilquian – voz principal, guitarra líder y rítmica, guitarra acústica.
 Alejandro Aracena – bajo, coros.
 Sandro "Berith"  Alveal – percusión.
 Felipe "Zurth"  Azocar – guitarra rítmica.

Lanzamientos 

Ascendet Novissima TUA
Ascendet Novissima TUA